König  est un mot allemand qui signifie littéralement « roi ». Il s'agit d'un mot d'origine germanique que l'on retrouve sous une forme assez similaire dans les autres langues germaniques (en anglais king, en danois Konge, en néerlandais Koning...). Il est également utilisé avec l'ancienne graphie Koenig.

König est également un nom de famille qui est porté par de nombreuses personnes, on le retrouve sous diverses graphies. En France, le nom est parfois faussement transcrit avec la ligature œ, qui donne par erreur Kœnig. En anglais, l'orthographe Koenig est celle qui est la plus utilisée, notamment aux États-Unis.

Patronyme 

 Adolf König (1850-1900), homme politique prussien ;
 Aislinn König (née en 1998), joueuse canadienne de basket-ball ;
 Alexander Ferdinand Koenig (1858-1940), zoologiste allemand ;
 Alexander König (né en 1966), patineur artistique allemand ;
 Alfons König (1898-1944), militaire allemand ;
 Andrew Koenig (1968-2010), fils de Walter Koenig, également acteur ;
 Anton Balthasar König (1753-1814), historien prussien ;
 Arthur König (1856-1901), physiologiste et physicien autrichien ;
 Arthur König (1895-1969), astronome allemand, fils du précédent ;
 Charles Frédéric Koenig (1797-1874), homme politique français ; 
 Claus König (1933-), ornithologue allemand ;
 Dénes Kőnig (1884-1944), mathématicien hongrois, à qui l'on doit le théorème de König et le lemme de König, ainsi que le premier manuel portant sur la théorie des graphes ;
 Emanuel König (1658-1731), médecin et physicien suisse ;
 Ernst König (1908-1986), Generalmajor allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Eugen König (1896-1985), Generalleutnant allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Franz König (1905-2004), cardinal-archevêque de Vienne (Autriche) ;
 Friedrich Koenig (1775-1833), inventeur des presses d'imprimerie mécaniques ;
 Fritz König (1866-1952), chirurgien allemand ;
 Fritz Koenig (1924-2017), sculpteur allemand ;
 Gabriel Xavier Paul Koenigs (1858-1931) ;
 Gaspard Koenig, philosophe français ;
 Georg Matthias König (1616-1699), biographe allemand ;
 Gottfried Michael Koenig, compositeur germano-néerlandais ;
 Grégory Koenig (né en 1978), fleurettiste français ;
Henrik König (1686-1736), directeur de la Compagnie suédoise des Indes orientales;
  (1949-), mathématicien allemand ;
 Johann König (1586-1642), peintre allemand ;
 Johann Gerhard König (1728-1785), botaniste allemand de la Baltique, pour le compte du Danemark ;
 Johann Samuel König (1712-1757), mathématicien allemand ;
  ;
 Julius König (1849-1913), connu également sous son nom hongrois Gyula König, mathématicien hongrois, père de Dénes Kőnig ;  
 Karl-Christian König (né en 1983), coureur cycliste allemand ;
 Karl König (1841-1915), architecte autrichien ;  
 Karl Dietrich Eberhard König (1774-1851), naturaliste allemand ;
 Karl Rudolf Koenig (1831-1901), physicien allemand ;
 Laird Kœnig (1927-), écrivain et scénariste américain, auteur de roman policier ;
 Leopold König (né en 1987), cycliste tchèque ;
 Louis Koénig Belliard de Vaubicourt (1894-1972), général de brigade français ;
 Marie-Pierre Koenig (1898-1970), maréchal de France qui commanda les Forces françaises libres lors de la Bataille de Bir-Hakeim ;
 Philipp Koenig, orfèvre à Strasbourg au  ;
 Pierre Koenig (1925-2004), architecte américain ;
 Ralf König (né en 1960), dessinateur de bandes dessinées allemand ;
 Rita König (1977-), fleurettiste allemande ;
 Robert König (1885-1979), mathématicien autrichien ;
 Thomas Koenig (1997-), archer français ;
 Viviane Koenig (née en 1950), historienne française ;
 Walter Koenig (né en 1936), acteur américain ;
 Yves Koenig (né en 1950), facteur d'orgues ;
 Jules Koenig (1902-1968), personnalité politique mauricienne.

Fiction 
 John Koenig, commandant de la base lunaire Alpha dans la série Cosmos 1999

Entreprises 
 Koenig & Bauer AG ou KBA est un fabricant allemand de presses rotatives.
 Koenig est un facteur d'orgues français installé à Sarre-Union dans le Bas-Rhin.
 Koenigsegg est un constructeur automobile suédois.

Voir aussi 
 , page d’homonymie